LBM steht für:
 Ladysmith Black Mambazo, südafrikanischer Chor
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
 Laser Beam Melting, 3D-Druckverfahren, siehe Selektives Laserschmelzen
 Lattice-Boltzmann-Methode in der numerischen Strömungssimulation
 Leipziger Buchmesse
 Liquified Biomethane, englisch für flüssiges Biomethan
 Little brown mushrooms, Klassifizierungskategorie der Mykologie
 Luabo Airport (IATA-Code), Flugfeld von Luabo, Chinde (Distrikt), Provinz Zambezia, Mosambik

lbm steht für:
 Lodhi (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien
 englische Abkürzung für das Gewichtsmaß Pfund (Pound)

.lbm steht für:
 Dateinamenserweiterung für Dateien im Interleaved Bitmap Format, ein Interchange File Format

Abkürzung